Susayqışlaq – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Susayqışlaq – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian